Haimar Zubeldia, Spaans wielrenner
 Joseba Zubeldia, Spaans wielrenner
 Osvaldo Zubeldía, Argentijns voetballer en trainer